AFX News (de l'acrònim Agence France/Extel), secció d'informació financera de l'Agence France-Presse
 Animation Framework eXtension, estàndard per a gràfics 3D de MPEG-4
 AFX, acrònim d'Aphex Twin, productor de música electrònica d'Irlanda
 Afrix (AFX), una futura moneda prevista a l'Àfrica Central.